Bambix (band), een Nederlandse punkrockband
 Bambix (voeding), een graanproduct voor jonge kinderen